Torna!, film diretto da Raffaello Matarazzo (1953)
Torna! (Come-Back), film diretto da Jonne Severijn (1981)